On Suspicion – cortometraggio del 1914 diretto da Lois Weber
On Suspicion – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company